Запоро́жский дуб — ботанический памятник природы дубовых лесов Приднепровья, возрастом более 700 лет, туристическая достопримечательность. Находится на севере Днепровского района на правом берегу города Запорожье (на территории бывшего посёлка Верхняя Хортица). С 1972 года — заповедный объект, с 2010 года — Национальное дерево Украины. В 1990-х дуб почти засох, осталась одна живая ветвь.

Описание 
.

Дуб находится в правобережной части города Запорожья, в пределах бывшего села Хортица (Верхняя Хортица), на пересечении улиц Тараса Бульбы и Никифора Дейкуна. Дерево стоит на правом берегу одного из истоков реки Верхняя Хортица в устье разветвлённой Кайдацкой балки.

Первое упоминание дерева встречается в книге Якова Новицкого «С берегов Днепра» (1905), где сообщается о том, что дуб находился во дворе меннонита Арона Гарднера в благоприятных условиях для произрастания. Начало систематическому и квалифицированному уходу за дубом положило Хортицкое природоохранное общество, основанное в Верхней Хортице в 1910 году по инициативе П. Бузука.

Возраст дуба оценивается с погрешностью до ста лет. Зачастую приводится примерный возраст в 700 лет; .
Высота дуба достигала 36 метров, обхват ствола 6,32 метра; вес оценивается в 60 тонн; диаметр кроны 43 метра. Ранее крона дерева достигала размеров до 64 метров в диаметре.

Долгое время смотрителем дуба был Никифор (Нечипор) Дейкун, который всю жизнь прожил под дубом, охраняя и оберегая его. В 1970-х годах действовал музейный комплекс «Запорожский дуб» и выставочный салон (филиал заповедника «Хортица»), где устраивались экспозиции, посвящённые знаменательным датам в истории страны, края и города. Жёлуди дуба использовались для посадки лесополос.

Засыхание дуба 
Состояние дуба ухудшилось в 1980-е годы, утверждения, что это якобы было вызвано дамбой Днепрогэса, которой был поднят уровень воды в верхнем бьефе и заполнение Каховского водохранилища (уровень воды в пределах Запорожья поднялся на 2 метра) не имеют научных обоснований. А вот последующее увеличение индустриальных выбросов в воздух и воду действительно ухудшило состояние дерева.

В 1990-х дуб почти засох, осталась одна живая ветвь, с которой туристы продолжали срезать прутья. Основной проблемой в 1990-х были высокие грунтовые воды.
В спасении засыхающего дуба участвовал учёный-лесовод . По его воспоминаниям были сделаны несколько шурфов, куда добавили 5 тонн земли из молодого леса, 40 тонн воды и биостимуляторы. Это позволило оживить пять из одиннадцати ветвей-стволов. Остальные усохли из-за запоздалых мер.

В 1996 году дуб поразила молния.

Для сохранения дуба были установлены металлические шесты для поддержки ветвей, древесина была обработана консервантами, был укреплён проседающий грунт.

В 2008 году дерево было обследовано специалистами из Запорожского национального университета, которые обнаружили многочисленные трещины и ходы вредителей, повышенную ломкость ветвей.

В 2014 году сильный ветер отломил очередную ветвь дуба, а в 2015 году дуб вновь поразила молния.

В 2023 году рухнула центральная ветвь, повиснув над единственной оставшейся живой ветвью дуба.

Историко-культурный комплекс «700-летний запорожский дуб» 

С целью сохранения достопримечательности в 1999 г. было принято решение о консервации дуба и создания фольклорно-историко-этнографического ландшафтного ансамбля. 24 августа 2001 года рядом с дубом открылся историко-культурный центр «700-летний Запорожский дуб». Инициатором строительства центра был благотворительный фонд содействия развитию духовности и культуры «Запорожские святыни» (председатель правления С. В. Солод), автор проекта — народный художник Украины А. В. Гайдамака, исполнитель художественной части — В. Сирко. На территории комплекса построена часовня Покрова Пресвятой Богородицы, имеется театр казацкого боя «Запорожский Спас», кафе-ресторан «У Дуба». Здесь проходят игровые детские представления, казацкий театр выступает на специальных площадках. Дуб почитается родноверами.

Легенды 
 По легенде, здесь собирал в 1648 году своё войско Богдан Хмельницкий.
 По легенде, кошевой атаман Запорожской Сечи Иван Сирко с казаками под дубом писали письмо турецкому султану.
 В 1843 году под запорожским дубом поэт Т. Г. Шевченко читал свою поэму «Катерина».
 По легенде, во время Гражданской войны дуб хотели уничтожить махновцы, а во время Великой Отечественной войны немцы хотели отправить дуб в Германию.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 Остров Хортица. Запорожский дуб. — Запорожье : Книжно-газетное издательство, 1962. — 19 с. — Знакомьтесь с Запорожским краем. № 7, Экскурсионные маршруты

Ботанические памятники природы Украины
Знаменитые деревья Украины
Культура Запорожской области
Запорожье
Дубы